

Geografia

Austria 
 Lanzendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Niemcy 
 Lanzendorf – dzielnica Windsbachu

Osoby 
 Heinz Lanzendorf – niemiecki malarz i grafik

Zobacz też 
 Maria-Lanzendorf